Эрнст Швенингер (; 15 июня 1850, Фрайштадт (Верхний Пфальц) — 13 января 1924, Мюнхен) — немецкий врач и  медицины, личный врач Отто фон Бисмарка, первого канцлера Германской империи, осуществившего план объединения Германии. Доктор медицины (1873).

Биография 
Родился в семье доктора. С 1866 года изучал медицину в университетах Мюнхена, Страсбурга и Вены. С 1870 года работал ассистентом физиолога и патолога Людвига фон Буля. Доктор медицины с 1873 года, специалист в области патологической анатомии.

С 1879 года занимался практической медицинской деятельностью.

Ему удалось вылечить Бисмарка, на выздоровление которого не надеялись самые известные врачи. Отто фон Бисмарк всегда крайне пренебрежительно относился к своим лечащим медикам. Когда его впервые посетил врач Эрнст Швенингер и начал подробно расспрашивать о болезни, канцлер Германии недовольно заметил, что у него мало времени для ответа на все вопросы.

«Da mussen Sie sich einen Tierarzt holen» («Тогда лечитесь у ветеринара»), — тут же ответил Эрнст. Как ни странно, но этим ответом он завоевал полное доверие Бисмарка. За полстолетия в общей сложности «железного канцлера» лечили более ста докторов. Единственный, кому он поверил, был Швенингер. «Моих прежних врачей лечил я, он же лечит меня», — заявил политик.
Вы никогда не увидите меня исчерпавшим все мои средства! —
у постели безнадежного больного — заявлял врач.

Благодаря этому в 1884 году он был приглашён профессором в Берлинский университет и директором лечебницы для накожных болезней.

Начиная с начала 1890-х годов, более двух десятилетий следил за здоровьем Шарлотты, прусской принцессы, старшей дочери короля Пруссии и императора Германии Фридриха III и британской принцессы Виктория Саксен-Кобург-Готской (в замужестве — последней герцогини Саксен-Мейнингенская).

Швенингер отвергал ортодоксальную медицину и практиковал натуропатию . Он основал первую такую лечебницу в Берлине.  Считалось, что Швенингер имеет сомнительную репутацию и ему не доверяли представители медицинского сообщества.

Избранные труды 
 Gesammelte Arbeiten. Berlin 1886.
 Über das Kochsche Heilmittel gegen Tuberkulose. Hamburg und Leipzig 1890—1891.
 Die Fettsucht. Berlin 1894.
 Dem Andenken Bismarcks zum 1. April 1899. Leipzig 1899.
 Aus meiner Tätigkeit im Kreiskrankenhaus Gross-Lichterfelde 1900−1906. Berlin 1906.
 Der Arzt (= Die Gesellschaft. Bd. 7). Frankfurt am Main 1906, geschrieben von Emil Klein, Schweningers Schüler.[12]
 Zur Krebsfrage. Berlin 1914.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Деятели альтернативной медицины
Доктора медицины
Преподаватели Берлинского университета
Историки медицины
Натуропаты
Медики XIX века
Медики XX века